Национальные галереи:

 Национальная картинная галерея Армении — галерея в Ереване
 Венгерская национальная галерея — галерея в Будапеште
 Литовская национальная галерея — галерея в Вильнюсе
 Лондонская национальная галерея — галерея в Лондоне
 Национальная галерея — галерея в Осло
 Национальная галерея — галерея в Праге
 Национальная галерея — галерея в Бангкоке
 Национальная галерея Канады — галерея в Оттаве
 Национальная галерея Австралии — галерея в Канберре
 Национальная галерея Виктории — галерея в Мельбурне
 Национальная галерея Ирландии — галерея в Дублине
 Национальная галерея Шотландии — галерея в Эдинбурге
 Национальная галерея искусства — галерея в Вашингтоне
 Национальная галерея Словении — галерея в Любляне
 Словацкая национальная галерея — галерея в Братиславе
 Старая национальная галерея — галерея в Берлине
 Новая национальная галерея — галерея искусства XX в. в Берлине
 Финская национальная галерея — музейный комплекс в Хельсинки, объединяющий несколько музеев и архив
 Южноафриканская национальная галерея — галерея в Кейптауне
 Национальная галерея современного искусства (Рим) — галерея в Риме
 Национальная художественная галерея «Рвесеро» — галерея в Ньянзе (Руанда)
 Национальная галерея Ямайки — галерея в Кингстоне

См. также